Васи́лий Са́винов:
 Савинов, Василий Иванович (писатель) (около 1824—1878) — русский писатель.
 Савинов, Василий Иванович (1880—1944) — российский революционер, большевик, чекист. 
 Савинов, Василий Николаевич (1961—2013) — российский актёр.